Хисато Сато () е японски футболист.

Роден е в град Касукабе, префектура Сайтама, Япония на 12 март 1982 г.

Национален отбор 
Записал е 31 мача за националния отбор на Япония.

Външни препратки 
 National Football Teams
 Japan National Football Team Database

Японски футболисти